A Associação Desportiva Nogueirense é um clube de futebol de Portugal, com a fundação a 1 de junho de 1973. A sua sede fica na aldeia de Nogueira do Cravo, na freguesia com o mesmo nome, pertencente ao concelho de Oliveira do Hospital, Distrito de Coimbra. A ADN possui já um longo historial, com vários títulos distritais na Divisão de Honra e Supertaças da Associação de Futebol de Coimbra. Na última década esteve presente, por várias épocas desportivas, nos campeonatos nacionais, com presença contínua no Campeonato Nacional de Séniores.

Histórico
 1 de junho de 1973 : fundação do clube com o nome de Associação Desportiva Nogueirense

Classificações

Lendas do clube 

 Hugo Amado

 Hélder Coelho

 André Mendes

Títulos

  1ª Divisão de Honra de Coimbra : 2 vezes — 1996/97, 2009/10
  3ª Divisão Distrital de Coimbra : 2 vezes — 1973/74, 1983/84
  Taça da Associação Futebol de Coimbra : 1 vezes — 2004/05,2009/2010
  Torneio Vila de Oliveira do Hospital : 1 vezes — 1979
  Torneio de Verneuil-sur-Seine : 1 vezes — 1993

Ligações externas 
 
 

Clubes de futebol de Oliveira do Hospital
Clubes de futebol fundados em 1973
Fundações em Portugal em 1973